Владимировка — село в Варненском районе Челябинской области в составе Кулевчинского сельского поселения.

География 
Расположено в южной части района, на берегу реки Арчаглы-Аят вблизи границы с Казахстаном, расстояние до райцентра около 54 км, высота центра селения над уровнем моря 232 м.

Население

Динамика численности населения 

 1851—265 чел.
 1858—464 чел.
 1862—406 чел.
 1874—327 чел.
 1889—646 чел.
 1900—789 чел.
 1926—917 чел.

 1938—776 чел.
 1970—538 чел.
 1983—438 чел.
 1995—357 чел.
 2002—425 чел.
 2010—394 чел.

Известные жители 
Родина Героя Советского Союза М. Г. Русанова.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Варненского района